Blaine (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Blaine (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Blaine (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 Blaine (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Blaine (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington.